Wheatland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wheatland Township (Bureau County, Illinois)
 Wheatland Township (Fayette County, Illinois)
 Wheatland Township (Will County, Illinois)
 Wheatland Township (Iowa)
 Wheatland Township (Barton County, Kansas)
 Wheatland Township (Dickinson County, Kansas)
 Wheatland Township (Ellis County, Kansas)
 Wheatland Township (Ford County, Kansas)
 Wheatland Township (Hillsdale County, Michigan)
 Wheatland Township (Mecosta County, Michigan)
 Wheatland Township (Sanilac County, Michigan)
 Wheatland Township (Minnesota)
 Wheatland Township (Missouri)
 Wheatland Township (North Dakota)
 Wheatland Township (South Dakota)